Världsmästerskapet i ishockey för damer 2018 var andra gången som damernas VM avgjordes under ett olympiskt år. Ingen världsmästare korades, då endast lagen från division I och II deltog.

Division I

Grupp A
Division I Grupp A spelades i Vaujany, Frankrike, mellan 8 och 14 april 2018.

Grupp B
Division I Grupp B spelades i Asiago, Italien, mellan 8 och 14 april 2018.

Division II

Grupp A
Division II Grupp A spelades i Maribor, Slovenien, mellan 31 mars och 6 april 2018.

Grupp B
Division II Grupp B spelades i Valdemoro, Spanien, mellan 17 och 23 mars 2018.

Kval till Grupp B
Division II Grupp B kval spelades i Sofia, Bulgarien i december 2017.

Referenser 

2018 i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
2018 i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Italien
2018 i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
2018 i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
2018 i Bulgarien
Ishockeysäsongen 2017/2018
2018
Sport i Bled
Sport i Strasbourg